Open Arms est une chanson du groupe Journey
 L'Open Arms est un navire de sauvetage de l'association humanitaire Proactiva Open Arms